Гарри Дэвенпорт (; 19 января 1866 — 9 августа 1949) — американский актёр, наиболее известный по роли доктора Мида в фильме «Унесенные ветром».

Ранние годы 
Гарри Дэвенпорт родился в Кантоне, Пенсильвания, а вырос в Филадельфии. Он происходил из рода театральных актёров: его отец, Эдвард Лумис Дэвенпорт, был знаменитым трагиком, а мать, Фанни Вининг, английской актрисой, потомком знаменитого ирландского театрального актёра XVIII века Джека Джонсона. Его сестра, Фанни Дэвенпорт, также стала актрисой. Он дебютировал на сцене в возрасте пяти лет в пьесе «Деймоном и Пифия».

Карьера 
В 1894 году Дэвенпорт дебютировал на ​Бродвее, в последующие годы сыграл во множестве спектаклей. Свою карьеру в кино он начал в возрасте 48 лет. Его первой работой стала роль в немом фильме 1914 года «Слишком много мужей». В том же году он снялся в фильме Fogg’s Millions с Роуз Тепли в главной роли.

Гарри Дэвенпорт снялся в трех фильмах, удостоенных премии Оскар за лучший фильм: «Жизнь Эмиля Золя» (1937), «С собой не унесёшь» (1938), «Унесенные ветром» (1939). В 1939 году он сыграл роль Людовика XI в «Горбун из Нотр-Дама». Он также сыграл второстепенные роли в триллере Альфреда Хичкока «Иностранный корреспондент» (1940) и вестерне Уильяма Уэллмана «Случай в Окс-Боу» (1942), а также снимался в фильме «Кингс Роу» (1942) с участием Рональда Рейгана. Дэвенпорт также сыграл деда персонажа Джуди Гарленд в классическом мюзикле Винсента Миннелли «Встретимся в Сент-Луисе» (1944) и дядю персонажей Мирны Лой и Ширли Темпл в фильме «Холостяк и девчонка» (1947). Его последний фильм «Стремясь высоко» вышел на экраны уже после смерти актёра в 1950 году.

Личная жизнь 
В 1893 году Дэвенпорт женился на Элис Дэвенпорт. У пары была одна дочь, Дороти Дэвенпорт, которая также стала актрисой. После развода с Элис, он в 1896 году женился на актрисе Филлис Рэнкин. У них родилось трое детей, которые стали актёрами: Нед Дэвенпорт, Энн Дэвенпорт и Кейт Дэвенпорт. Гарри также усыновил сына Филлис Рэнкин Артура (отца Артура Ранкина-младшего).

После смерти Филлис Дэвенпорт переехал в Лос-Анджелес и жил со своими взрослыми детьми. Он умер 9 августа 1949 года от внезапного сердечного приступа в возрасте 83 лет, через час после того, как провёл переговоры со своим агентом Уолтером Герсбруном о съемках нового фильма. В некрологе отмечалось, что «седовласый актёр имел одну из самых продолжительных карьер в истории американского кино». Бетт Дейвис назвала Давенпорта «без сомнения, величайшим характерным актером всех времён.»

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Кенсико